Soltanisme est un toponyme est un patronyme utilisé en Afrique du Nord (Maghreb) et au Moyen-Orient (Iran). C'est un dérivé du mot Sultan.

Toponymes 
 , village iranien de la province de l'Azerbaïdjan occidental ;
 , village iranien de la province de Chahar Mahaal et Bakhtiari ;
 , village iranien de la province de Kerman.

Patronyme 
 Aboudjerra Soltani (né en 1954), homme politique algérien ;
 Aymen Soltani (né en 1987), joueur de football algerien ;

 Djamil Soltani (1973-), footballeur algérien
 Hocine Soltani (1972–2002), boxeur algérien ;
 Karim Soltani (né en 1984), joueur de football franco-algérien ;

 Mebarek Soltani (né en 1982), boxeur algérien ;

Notes et références

Voir aussi 
 Sultan

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme algérien